Flöhatalbahn steht für:

 Bahnstrecke Reitzenhain–Flöha (Abschnitt Pockau-Lengefeld–Flöha)
 Bahnstrecke Pockau-Lengefeld–Neuhausen